Катастрофа Fokker 100 под Алма-Атой — авиационная катастрофа, произошедшая утром 27 декабря 2019 года. Авиалайнер Fokker 100 авиакомпании Bek Air выполнял плановый внутренний рейс Z92100/BEK2100 по маршруту Алма-Ата—Нур-Султан, но при взлёте потерял высоту, резко повернул вправо, пробил бетонное ограждение и врезался в незаконно построенный жилой дом в районе села Гульдала. Из находившихся на его борту 98 человек (93 пассажира и 5 членов экипажа) погибли 15.

Самолёт 
Fokker 100 (регистрационный номер UP-F1007, серийный 11496) был выпущен в 1996 году (первый полёт совершил 9 апреля под тестовым б/н PH-JCP). Оснащён двумя двухконтурными турбореактивными двигателями Rolls-Royce Tay 650-15. 15 апреля того же года был передан авиакомпании , в которой получил бортовой номер B-12292; от неё 2 марта 2004 года перешёл в авиакомпанию Mandarin Airlines (б/н не изменился). 1 ноября 2009 года был куплен авиакомпанией  (борт D-AFKC), от неё с 1 сентября 2012 года по 13 июля 2013 года сдавался в лизинг авиакомпании .

13 июля 2013 года был куплен авиакомпанией Bek Air и получил бортовой номер UP-F1007. От неё сдавался в лизинг авиакомпаниям:
 Kam Air — с 28 сентября 2016 года по 1 марта 2017 года,
 Safi Airways — с 1 марта по 1 июня 2017 года,
 Air Djibouti — с 11 декабря 2018 года по 15 июля 2019 года.

На день катастрофы 23-летний авиалайнер налетал 52 771 час.

Экипаж и пассажиры 
Состав экипажа рейса Z92100 был таким:
 Командир воздушного судна (КВС) — 58-летний Марат Ганиевич Муратбаев. Свидетельство ATPL № 000179, срок действия до 26 апреля 2024 года.
 Второй пилот — 54-летний Миржан Гайнулович Мулдакулов. Свидетельство ATPL № 000796, срок действия до 6 марта 2022 года.
 Бортпроводники:
 Маржан Валиулина,
 М. А. Сахов,
 Р. Д. Османов.

Хронология событий 
Регистрация пассажиров на рейс 2100 началась в 05:35 и закончилась в 06:35, посадка закончилась в 07:03. На борту самолёта находились 5 членов экипажа и 93 пассажира, в том числе 8 детей; было загружено 603 килограмма багажа и 613 килограммов груза.

В 07:21 рейс Z92100 вылетел из Алма-Аты, но уже через минуту (в 07:22) метка рейса исчезла с радаров, в 07:25 была объявлена тревога. В 07:43 поступил первый вызов на пульт 103.

Первыми на место катастрофы прибыли сотрудники аэропорта Алматы — служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения, служба авиационной безопасности и медицинская служба. Начались мероприятия по эвакуации пассажиров. Раненых перевозили в медицинский пункт аэропорта, где им оказывалась экстренная медицинская помощь. На место падения рейса 2100 также прибыли 16 бригад скорой и неотложной помощи Алматинской области (5 из Талгарского района, 6 из Илийского района, 2 из села Боралдай, 3 из Енбекшиказахского района) и 35 бригад Алма-Аты, которые доставляли раненых в клиники города и области. На 16:00 число погибших составило 12 человек — 1 член экипажа (КВС) и 11 пассажиров; все граждане Казахстана. В различные медицинские учреждения Алма-Аты были госпитализированы 49 человек, из них 18 — в тяжёлом состоянии.

В связи с катастрофой международный аэропорт Алматы не ввёл никаких ограничений на полёты, все рейсы выполнялись в штатном режиме со второй взлётно-посадочной полосы.

Реакция 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил день 28 декабря 2019 года днём общенационального траура.

Расследование 
Известно, что самолёт два раза задел хвостом ВПП уже после того, как были убраны шасси, и изменил курс резко вправо.

Оба бортовых самописца были найдены и отправлены на анализ через несколько часов после катастрофы.

Расшифровка переговоров 
Диспетчер (Д): Bek Air 2100, Алматы-Вышка. Рулите. <…>.

Bek Air 2100, исполнительный 05 правая [ВПП], взлёт по команде.

Пилот (П): Bek Air 2100, к взлёту готовы.

Д: Bek Air 2100, понял, ждите.

Д: Bek Air 2100, ветер 040 градусов, 05 правая, взлёт разрешаю.

П: 05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!.

Д: Доброго пути!.

Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, представленным комиссией журналистам, во время взлёта ситуация развивалась следующим образом:

 07:20:10 — начался взлёт.
 07:20:45 — отрыв самолёта от ВПП и сваливание с развитием вначале левого, а затем правого и опять левого крена, касание ВПП основными стойками шасси и левым крылом.
 07:20:53 — начал развиваться правый крен, на что КВС реагирует фразой: Что такое?.
 07:20:54 — второй пилот ответил: Не знаю, что такое. Стабилизатор, тормозим. Далее ненормативная лексика. Одновременно с этой фразой второй пилот перевёл рычаги управления на малый газ.
 07:20:57 — КВС реагирует на действия второго пилота фразой: Не нужно. Что ты делаешь?. Наиболее вероятно, что в этот момент КВС переместил рычаги управления двигателями во взлётный режим, сопровождая действия фразой: Поехали. Ушли, ушли.
 07:21:04 — КВС даёт команду: Убирай шасси!. Происходит многократное касание самолёта ВПП хвостовой частью, задними стойками шасси и правым крылом.
 07:21:15 — на высоте 5 метров началась уборка шасси, произошло приземление самолёта на фюзеляж с последующим движением по грунту за пределами ВПП.

Причины катастрофы 
Перед вылетом лайнер простоял около двух дней на стоянке. Командир экипажа принял решение об обработке противообледенительной жидкостью только стабилизатора, крылья самолета не обрабатывались. Обледенение могло нарушить работу закрылков и увеличить взлётный вес самолёта.

Во время взлета самолёт коснулся взлетно-посадочной полосы хвостом 6 раз, основными стойками шасси — 4 раза и крылом — 1 раз.

Из записи переговоров в кабине пилотов стало ясно, когда самолет при взлёте первый раз коснулся земли, второй пилот начал торможение, однако был остановлен командиром экипажа, который попытался выполнить взлёт. Но сразу после отрыва от земли самолет свалился в крен, пробил бетонное заграждение и врезался в недостроенный двухэтажный частный дом.

По сообщению вице-премьера Казахстана Романа Скляра среди рассматриваемых версий комиссия не нашла доказательств о нарушении правил коммерческой загрузки и центровки воздушного судна, отказа техники или того, что самолет мог попасть в спутный след. Оставшимися версиями являются воздействие внешних факторов и ошибка экипажа в технике пилотирования.

Суд 
За постройку дома в зоне, где никаких зданий не должно было быть:
 бывший глава отдела земельных отношений Талгарского района Рустам Турысбеков получил 4 года лишения свободы
 бывший начальник отдела земельных отношений Талгарского района Кайрат Алтынбекулы получил 3 года лишения свободы
 риэлтор Нурайым Алданиш получила 2 года лишения свободы.

Примечания

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network
 Крушение пассажирского самолёта в Казахстане. Онлайн-репортаж. РИА Новости
 Officials say 14 killed, 35 hurt in Kazakhstan plane crash Associated Press.
 
 

Авиационные происшествия в Казахстане 2019 года
События 27 декабря
Декабрь 2019 года
Авиационные происшествия в Алматинской области
Авиационные происшествия с Fokker 100